«Диснейленд-Резорт» (, ) — станция Гонконгского метрополитена на линии Диснейленд-Резорт. Расположена в округе Чхюньвань на острове Лантау. Открыта 1 августа  года вместе со всей линией.

Схема

Дизайн 
Дизайн станции выполнен в викторианском стиле с просторными открытыми пространствами. В оформлении также используется тематика Диснея. Это вторая станция метрополитена Гонконга, имеющая только одну платформу (другая — станция «Поулам» линии Чёнкуаньоу). На станции установлены автоматические платформенные ворота.

Станция оборудована двумя эскалаторами. На станции расположены 2 небольших вестибюля. Выход только один — к гонконгскому Диснейленду.

Галерея

Примечания 

Станции Гонконгского метрополитена
Парки развлечений Walt Disney